Араду́ — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Очамчырском районе Абхазии.

По состоянию на 2019 год движение поездов на платформе отсутствует, платформа разрушена.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии